Дібровська сільська рада — назва окремих колишніх сільських рад Української РСР та України.

 Дібровська сільська рада — Дніпропетровська область, Синельниківський район
 Дібровська сільська рада — Житомирська область, Довбишський район